Attende etape af Tour de France 2007 var en 211 km lang etape som gik fra Cahors til Angoulême. Etapen indeholdte 2 spurter og 4 bjergpasseringer; 4 kategori 4 stigninger.

 Etape: 18
 Dato: 27. juli
 Længde: 211 km
 Gennemsnitshastighed: 40,4 km/t

Sprint og bjegpasseringer

1. sprint (Saint-Cyprien) 
Efter 66 km

2. sprint (Dignac) 
Efter 192 km

1. bjerg (Côte de Salvezou) 
4. kategori efter 15 km

2. bjerg (Côte de Lavercantière) 
4. kategori stigning efter 24 km

3. bjerg (Côte de Saint-Martial-de-Nabirat) 
4. kategori stigning efter 39,5 km

4. bjerg (Côte de Saint-Cyprien) 
4. kategori stigning efter 70,5 km

Resultatliste 

18

en:2007 Tour de France, Stage 11 to Stage 20#Stage 18